Kecamatan Sooko kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Kecamatan Sooko (distrikt i Indonesien, lat -7,50, long 112,41), Jawa Timur, 
 Kecamatan Sooko (distrikt i Indonesien, lat -7,87, long 111,72), Jawa Timur, 

Robotskapade Indonesienförgreningar